— аниме-сериал, выпущенный Toei Animation и транслировавшийся в период с 1997 по 1999 год. Состоит из 70 серий. Основан на серии новел под авторством Рейзо Фукунаги. Позже на его основе была выпущена 3-томная манга авторства Митиру Катаоки, которая публиковалась в Nakayoshi с августа 1997 по август 1998 год.

сюжет
Жителям страны Крэён принцесса Сильвер известна как маленькая девочка с милой улыбкой. Однако, за этой улыбкой скрываются двенадцать вредных пороков , существование которых придворные стараются скрыть. На балу в честь своего двенадцатилетия принцесса дает волю своим пороком  и ссорится с принцем Клоудом отказавшимся с ней танцевать. В ответ тот превращает ее родителей в камень. Считалось что такую магию может использовать только Мрачный Жнец. Поэтому девочка заключает что Клоуд был переодетым Мрачным Жнецом и вместе со своими друзьями отправляется в погоню за колдуном. Позднее выясняется что на самом деле Клоуд лишь пытался защитить Сильвер от настоящего Мрачного Жнеца, которого предки принцессы заточили внутри зеркала. А родителей Сильвер он обратил в камень лишь затем, чтобы они не были убиты.

Персонажи  
  -

Примечания

Литература

Ссылки 
  Страница Yume no Crayon Oukoku на сайте компании Toei Animation.

Toei Animation